Ријечани могу да буду:

 Ријечани (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Ријечани (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Ријечани (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ
 Ријечани Горњи, насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Ријечани Доњи, насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Ријечани Бујињски, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 у функцији демонима, појам Ријечани може означавати становнике разних места или области:
 Ријечани, назив за становнике града Ријеке у Хрватској
 Ријечани, назив за становнике старе Ријечке нахије у Црној Гори

Види још
 Ријека (вишезначна одредница)
 Ријечанин (вишезначна одредница)